La Prva savezna liga FNRJ 1951, conosciuta semplicemente come Prva liga 1951, fu la 22ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la quinta dopo la fine della Seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo primo titolo.

Avvenimenti
Il torneo, divenuto oggetto di alcune modifiche regolamentari in merito al numero di squadre partecipanti (il lotto fu allargato a 12) e di retrocesse (la zona retrocessione fu aumentata di una posizione) vide per la prima volta la vittoria finale della Stella Rossa di Belgrado, che riuscì a prevalere sulla  grazie al miglior quoziente reti.

Squadre partecipanti

Profili

Squadra campione

Classifica finale 
Il  al termine del campionato si fonde con il  e gli cede il titolo sportivo.

Legenda:
      Campione di Jugoslavia
      Retrocessa in Druga Liga 1952

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo il quoziente reti delle squadre interessate.

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonte: sportnet.rtl.hr

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1951
Kup Maršala Tita 1951

Collegamenti esterni 
  Statistiche 1950-1953 su historical-lineups
  Stagione 1951 su HRnogomet
  Ligaški vremeplov su Sportnet
  Le stagioni 1944-1955 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1951-1960 su claudionicoletti
  Classifiche e risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1951
1951
Campionato jugoslavo di calcio